W polskiej literaturze pod nazwą razbora karłowata opisano 2 gatunki ryb:
 razbora karłowata (Boraras urophthalmoides)
 razbora karłowata (Boraras maculatus) – opisana wcześniej jako razbora plamista

Przypisy